в болгарском и сербском топоним Цариград в настоящее время употребляется как (не)официальное обозначение города Стамбул
 Цариград — село в Дрокиевском районе Молдавии.